José María Calderón puede hacer referencia a:
José María Calderón, (1780-1966),  político mexicano, primer Gobernador Constitucional del Estado de Puebla.
José María Calderón Castro (1963-), sacerdote católico español, director de las Obras Misionales Pontificias de España.